Список стран по добыче марганцевой руды (по содержанию Mn) за 2015 год, основан на данных Геологической службы США, опубликованных в 2016 году.

См. также 
 Цветная металлургия
 Марганец
 Геологическая служба США

Марганец
Марганец
Цветная металлургия по странам